Бохон — фамилия. Известные носители:

 Бохон, Антон Алексеевич (1893—1946) — советский военачальник, полковник, Краснознамёнец (1922).